F1 oder F 1 steht für:
 Formel 1, eine vom Automobil-Dachverband FIA festgelegte Formelserie
 F1, die Stufe 1 auf der Fujita-Skala für die Klassifizierung von Tornados
 F1-Generation, die erste Filialgeneration einer Zuchtlinie nach der Parentalgeneration
 F1-Hybride, erste Filialgeneration in der Hybridzucht
 McLaren F1, britischer Supersportwagen (1994–1997)
 DKW F 1, deutscher Kleinwagen (1931–1932)
 Dassault Mirage F1, französischer Jagdbomber der 1970er Jahre
 F1 (Maschinenpistole), australische Infanteriewaffe (1950er–1991)
 das -Maß, ein Gütemaß im Information Retrieval, siehe Beurteilung eines Klassifikators #Anwendung im Information Retrieval
 Die Taste , eine der F-Tasten auf der Computertastatur, die meist zum Aufrufen der Hilfedatei verwendet wird.
 eine Brandklasse für Trockentransformatoren, siehe Gießharztransformator#Brandklassen F0 und F1
 Württembergische F 1, Lokomotive
 Fieseler F 1 Tigerschwalbe, deutsches Sport- und Kunstflugflugzeug
 F 1 (Flottenbegleiter), ein Geleitboot der deutschen Kriegsmarine (1935)
 mehrere Videospielserien:
 Formel 1 (Sony), von 1996 bis 2007 von Sony veröffentlicht
 EA Sports F1 Serie, von 2000 bis 2003 von Electronic Arts veröffentlicht
 Formel 1 (Codemasters), seit 2009 von Codemasters veröffentlicht

F-1 steht für:
 F-1 (Satellit), ein vietnamesischer Satellit mit CubeSat-Architektur
 Canon F-1, Kleinbild-Spiegelreflexkamera, siehe Canon #F-Serie
 Ford F-1, Ford-Pick-up der Ford F-Serie der ersten Generation
 Fornair F-1 AirCoupe, Variante des US-amerikanischen Flugzeugs ERCO Ercoupe
 Mitsubishi F-1, japanisches Kampfflugzeug der 1970er Jahre
 F-1 Fury, Jagdbomber der US-Marine der 1950/1960er Jahre, siehe North American FJ
 F-1 (Raketentriebwerk) des US-amerikanischen Herstellers Rocketdyne in den 1950/1960er Jahren
 Sopwith F-1 Camel, britisches Jagdflugzeug im Ersten Weltkrieg
 F-1 (Handgranate), russische Handgranate

F01 steht für:
 BMW F01, deutsches Automobil
 „Vaskuläre Demenz“ (ICD-10-Code), siehe Liste der psychischen und Verhaltensstörungen nach ICD-10 #F00–F09 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen

Siehe auch:
 Formel 1 (Begriffsklärung)
 FI

F1